de trilziekte; kuru (ziekte)
 gemeente in Finland; Kuru (Finland)
 Kuru (Alutaguse), een plaats in de Estse gemeente Alutaguse
 Kuru (Tapa), een plaats in de Estse gemeente Tapa
 Kuru's, een groep Indo-Arische stammen uit het noorden van India, die een belangrijke rol spelen in de Vedische literatuur
 Kuru (mythologie), de mythologische stamvader van de Kuru's
 Kuru (dinosauriër)